Blytt ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Gudbrand Blytt (Axel Blytt, Axel G. Blytt; 1843–1898), norwegischer Botaniker und Geologe
 Mathias Numsen Blytt (1789–1862), norwegischer Botaniker 

Siehe auch:
 Blytt-Sernander-Sequenz (Blytt-Sernander-Klassifikation)